Wyssokohirne (ukrainisch Високогірне; russische Entsprechung Высокогорное/Wyssokogornoje) ist der Name der Siedlungen

Wyssokohirne (Jalta) im Stadtkreis der Stadt Jalta, Autonome Republik Krim, Ukraine
Wyssokohirne (Saporischschja) im Rajon Saporischschja, Oblast Saporischschja

Siehe auch:
Hirne